Neottiospora är ett släkte av svampar. Neottiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neottiospora